Timba steht für:

 Timba (Kalifornien), Ort im Stanislaus County, Vereinigte Staaten
 Timba (Instrument), brasilianische Trommel
 Timba (Musikstil), kubanischer Musikstil

Siehe auch:
 Timbales, kubanisches Trommelpaar